Purvis ist der Familienname folgender Personen:

 Al Purvis (1929–2009), kanadischer Eishockeyspieler
 Alexandra Purvis (* 1988), kanadische Schauspielerin
 Charles Kennedy-Purvis (1884–1946), britischer Marineoffizier
 Daniel Purvis (* 1990), britischer Kunstturner

 Jeremy Purvis (* 1974), schottischer Politiker
 Marie Purvis (* 1961), englische Radrennfahrerin
 Melvin Purvis (1903–1960), US-amerikanischer FBI-Mitarbeiter
 Neal Purvis (* 1961), britischer Drehbuchautor, siehe Neal Purvis und Robert Wade

Purvis ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Purvis (Mississippi), Stadt im Lamar County, Mississippi
 Purvis (Missouri), Ort im Camden County, Missouri
 Purvis (North Carolina), Ort im Robeson County, North Carolina
 Purvis Still, Florida

Purvis ist der Name folgender Unternehmen:
 Purvis Cars, ehemaliger australischer Automobilhersteller

Sonstiges:
 Purvis-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien, Südatlantik
 Purvis Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Kap Purvis, Kap von Dundee Island, Joinville-Inseln, Antarktis
 Point Purvis, Landspitze von Südgeorgien, Südatlantik

Siehe auch:
 Purves